Hodoș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hodoș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Hodoș (Brestovăț), Dorf im Kreis Timiș
 Hodoș (Darova), Dorf im Kreis Timiș